Lauricocha steht für:

Provinz Lauricocha, eine Provinz in der Region Huánuco im zentralen Peru
Lauricocha (Huánuco), eine Gemeinde im peruanischen Hochland
Lauricocha-Kultur, eine jungpaläolithische Kultur in der Region Huánuco
Lago Lauricocha, einen See im zentralen Hochland von Peru
Río Lauricocha, einen Fluss in Zentralperu, der den Río Marañón bildet, einen der Hauptzuflüsse des Amazonas
Margos-yarowilca-lauricocha, einen Dialekt, der von etwa 80.000 Margos Chaulan Quechua in Peru gesprochen wird